Schmierer ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Schmierer (1899–1974), während des Nationalsozialismus „Reichsapothekenführer“
 August Schmierer (* 1870), deutscher Rugbyspieler und Sportfunktionär
 Elisabeth Schmierer (* 1955), deutsche Musikwissenschaftlerin
 Johann Abraham Schmierer (1661–1719), deutscher Komponist
 Joscha Schmierer (* 1942), deutscher Politiker
 Theodor Schmierer (1879–1953), deutscher Geologe
 Wolfgang Schmierer (1938–1997), deutscher Historiker